El término Casa Cabrera puede hacer referencia a:

Casa Cabrera, una pedanía en Murcia, España.
Casa Cabrera, una casona colonial en Cusco, Perú.